Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Kader bei der Fußball-Südostasienmeisterschaft 2022, die ohne Gastgeberland komplett mit Hin- und Rückspielen stattfinden wird. Die Mannschaften sind nach ihrer Gruppe geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

Brunei 
Trainer:

Indonesien 
Trainer:

Kambodscha 
Trainer:

Philippinen 
Trainer:

Thailand 
Trainer:

Gruppe B

Laos 
Trainer:

Malaysia 
Trainer:

Myanmar 
Trainer:

Singapur 
Trainer:

Vietnam 
Trainer:

Weblinks 
 Offizielle Website der Fußball-Südostasienmeisterschaft 2022

Kader
Kaderliste